Jméno a příjmení Jiří Urban nosí tyto osobnosti:

 Jiří Urban (exulant) (1700–1780) – českobratrský exulant, vydavatel díla J. A. Komenského
 Jiří Urban (zlatník) (1954) – zlatník, šperkař, autor kopií Říšské a Svatováclavské koruny
 Jiří Urban (1959) – kytarista, zakládající člen kapely Arakain
 Jiří Urban ml. (1981) – kytarista, zakládající člen kapely Dymytry, syn Jiřího Urbana (1959)
 Jiří Urban (politik) (1960) – politik a zemědělský odborník
 Jiří Urban (podnikatel) – jihomoravský podnikatel